Autodromo bzw. Autódromo ist eine spanische, portugiesische und italienische Bezeichnung für eine Motorsport-Rennstrecke.

Bekannte Autodromo sind:

 Autodromo Vallelunga in Campagnano di Roma
 Autodromo Internazionale del Mugello in der Gemeinde Scarperia
 Autodromo Enzo e Dino Ferrari in Imola
 Autódromo Internacional de Curitiba in Brasilien
 Autodromo di Santamonica, siehe Misano World Circuit Marco Simoncelli in Misano Adriatico
 Autódromo de Sitges-Terramar in der katalanischen Gemeinde Sant Pere de Ribes, Spanien
 Autodromo di Pergusa im Stadtteil Pergusa der Stadt Enna
 Autodromo della Mellaha
 Autodromo Nazionale Monza
 Autódromo José Carlos Pace
 Autódromo Internacional do Algarve in Portimão
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Caruaru) in Caruaru, Pernambuco, Brasilien
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Goiânia) in Goiânia, Goiás, Brasilien
 Autódromo Internacional Ayrton Senna (Londrina) in Londrina, Paraná, Brasilien
 Autódromo Internacional Nelson Piquet in Jacarepaguá, Brasilien
 Autódromo Internacional Nelson Piquet (Brasília) in Brasilia
 Autódromo Juan y Oscar Alfredo Gálvez in Buenos Aires
 Autódromo Miguel E. Abed Amozoc
 Autódromo Hermanos Rodríguez in Mexiko-Stadt
 Autódromo Termas de Río Hondo